Приложение к статье Плютей 

Описание инфрародовых таксонов и список видов грибов рода Плютей ()

Некоторые системы рода Плютей

Пример классификации видов (по Вассеру)

Подрод Pluteus 

Поверхность шляпки радиально-волокнистая, шелковистая, в центре иногда мелкочешуйчатая. Кожица состоит из удлинённых клеток, нитчатая. Плевроцистиды с отростками или зубцами. Пряжки на мицелии есть или отсутствуют.

Секция 

Пряжки отсутствуют.

 
  =  = 
 

Секция 

Пряжки имеются.

Подрод Hispidocelluloderma 

Поверхность шляпки чешуйчатая или с мучнистым налётом, морщинистая. Кожица шляпки нитчатая или гименовидная, клетки её от эллипсоидных до почти округлых, часто смешаны с грушевидными или веретеновидными. Плевроцистиды тонкостенные, без зубцов и отростков.

Секция 

Поверхность шляпки обычно чешуйчатая. Кожица шляпки нитчатая. Пряжки у большинства видов отсутствуют.

 
 
  (спорный вид, ряд авторов рассматривает это название как синоним для )
 
 
  (спорный вид, ряд авторов рассматривает это название как синоним для )
 
 
  (спорный вид, ряд авторов рассматривает это название как синоним для )
 , или тенистый

Секция 

Кожица шляпки гименовидная, с клетками от эллипсоидных до почти округлых, часто смешанных с грушевидными или веретеновидными.

Другие виды

Литература

Ссылки 
 Сайт Микобанк.орг

Плютей
П